Кацуки — фамилия. Известные носители:
 Кацуки, Киёси
 Кацуки, Масако